Unió Cívica Radical, un partit polític de l'Argentina fundat el 26 de juny de 1891 per Leandro N. Alem.
 Under Color Removal, tècnica de separació de colors en quadricromia 
 Universitat de Costa Rica